

Religione 
 Luigi Francescon (1866-1964) – missionario e pioniere del movimento pentecostale italiano.

Sport 
 Francesco Francescon (1928) – arbitro di calcio italiano
 Stefano Francescon (1934) – calciatore italiano